Josep Maria Font i Espina, director i guionista de cinema
 Josep Maria Font i Rius, jurista i estudiós del dret català